Glen Ellen (Califórnia)
Glen Ellen (Maryland)

Ou ainda:
Glen Allen
Glen Ellyn

Desambiguações de topônimos